Миусский округ — административная единица Области Войска Донского Российской империи.

Административный центр — слобода Голодаевка.

География 

Миусский округ занимал 11449 кв. верст и находился в юго-западной части области.

История 
В соответствии с «Положением о войске Донском» 1835 года Войско Донское было разделено на 7 округов: Черкасский, 1-й Донской, 2-й Донской, Усть-Медведицкий, Донецкий, Хопёрский, Миусский.

В 1888 году был образован Ростовский округ, а Миусский округ, объединённый с Таганрогским градоначальством, получил наименование Таганрогского.

Административное деление 
В состав Миусского округа входили:
 Алексеево-Орловская волость
 Амвросиевская волость
 Андреевская волость
 Артёмовская волость
 Астаховская волость
 Голодаевская волость
 Грабовская волость
 Дарьевская волость
 Дмитриевская волость
 Зуевская волость
 Картушинская волость
 Кузнецово-Михайловская волость
 Мариновская волость
 Матвеево-Курганская волость
 Нагольно-Тарасовская волость
 Ровенецкая волость
 Степановско-Крынская волость
 Успенская волость

Примечания

Ссылки 
 

Миусский округ
XIX век в Ростовской области
Округа области Войска Донского
Появились в 1835 году в России
Исчезли в 1888 году
Административные единицы, образованные в 1835 году